C9H13N3O5 – formula molecolare della citarabina
C9H13N3O5 – formula molecolare della citidina

Formule molecolari